Jorge Díaz peut désigner :
 Jorge Díaz (1930-2007), dramaturge chilien ;
 Jorge Fernández Díaz (1950-), homme politique espagnol ;
 Jorge Brian Díaz (1989-), joueur portoricain de basket-ball.